Wehrmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Wehrmeyer (* 1987), deutscher Entwickler und Datenjournalist
 Werner Wehrmeyer (1931–2010), deutscher Botaniker, Phykologe, Zellbiologe und Hochschullehrer